Стату́т (от  — постановление):

 Стату́т — один из видов правового акта в средневековом праве.
 Стату́т — правовой акт описательного характера (стату ордена и т. п.).
 Статут — устав организации, собрание правил, определяющих полномочия и порядок деятельности.
 Стату́т — международный договор, регулирующий деятельность какой-либо международной организации и дающий ей право на проведение собственных мер и процедур.

См. также 
 Статуты Великого княжества Литовского
 Органический статут Царства Польского